Bitva u Fleurus může znamenat:

 Bitva u Fleurus (1622) – Francie proti Bádensku a vévodství Brunswick-Lüneburg během třicetileté války
 Bitva u Fleurus (1690) – Francie proti koalici států během devítileté války
 Bitva u Fleurus (1794) – Francie proti Habsburské monarchii a Nizozemí během francouzských revolučních válek
 Bitva u Fleurus (1815) – Francie proti Prusku během Napoleonských válek